Осо́н () — ряд топонимов во Франции:

Коммуны 
 Осон (округ Сен-Годенс) — коммуна в департаменте Верхняя Гаронна, округе Сен-Годенс.
 Осон (округ Тулуза) — коммуна в департаменте Верхняя Гаронна, округе Тулуза.
 Осон (Верхняя Сона) — коммуна в департаменте Верхняя Сона.
 Осон (Кот-д’Ор) — коммуна в департаменте Кот-д’Ор.
 Осон (Об) — коммуна в департаменте Об.

Прочее 
 Осон (кантон) — кантон в департаменте Кот-д’Ор.
 Осон (графство) — средневековое бургундское феодальное образование, существовавшее в XII—XIII веках, столицей которого был одноимённый город.

См. также 
 Осон-Дессу
 Осон-Дессю
 Осона